Enfant terrible oder enfants terribles steht für:
 Enfant terrible, französisch für „schreckliches Kind“
 Enfants Terribles, deutsches Künstlerduo
 Les enfants terribles, Roman von Jean Cocteau aus dem Jahr 1929
 Les enfants terribles, Originaltitel von Die schrecklichen Kinder, französischer Film von  Jean-Pierre Melville aus dem Jahr 1950 
 Enfant Terrible (Film), deutscher Spielfilm von Oskar Roehler (2020)

Siehe auch: